

Persone
 Arturo Schena – banchiere e politico italiano
 Cosimo Schena – allenatore di calcio ed ex calciatore belga
 Francesco Paolo Schena – arbitro di calcio italiano
 Orazio Schena – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Altro
 Schena Editore – casa editrice italiana